|-
| 101 Helena || — || 15 august 1868 ||  || 
|-
| 102 Miriam || — || 22 august 1868 ||  || 
|-
| 103 Hera || — || 7 septembrie 1868 ||  || 
|-
| 104 Klymene || — || 13 septembrie 1868 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| 105 Artemis || — || 16 septembrie 1868 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| 106 Dione || — || 10 octombrie 1868 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| 107 Camilla || — || 17 noiembrie 1868 ||  || 
|-
| 108 Hecuba || — || 2 aprilie 1869 ||  || R. Luther
|-
| 109 Felicitas || — || 9 octombrie 1869 ||  || 
|-
| 110 Lydia || — || 19 aprilie 1870 || Marseilles || A. Borrelly
|-
| 111 Ate || — || 14 august 1870 ||  || 
|-
| 112 Iphigenia || — || 19 septembrie 1870 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| 113 Amalthea || — || 12 martie 1871 ||  || R. Luther
|-
| 114 Kassandra || — || 23 iulie 1871 ||  || 
|-
| 115 Thyra || — || 6 august 1871 ||  || 
|-
| 116 Sirona || — || 8 septembrie 1871 ||  || 
|-
| 117 Lomia || — || 12 septembrie 1871 || Marseilles || A. Borrelly
|-
| 118 Peitho || — || 15 martie 1872 ||  || R. Luther
|-
| 119 Althaea || — || 3 aprilie 1872 ||  || 
|-
| 120 Lachesis || — || 10 aprilie 1872 || Marseilles || A. Borrelly
|-
| 121 Hermione || — || 12 mai 1872 ||  || 
|-
| 122 Gerda || — || 31 iulie 1872 ||  || 
|-
| 123 Brunhild || — || 31 iulie 1872 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| 124 Alkeste || — || 23 august 1872 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| 125 Liberatrix || — || 11 septembrie 1872 || Paris || 
|-
| 126 Velleda || — || 5 noiembrie 1872 || Paris || 
|-
| 127 Johanna || — || 5 noiembrie 1872 || Paris || 
|-
| 128 Nemesis || — || 25 noiembrie 1872 ||  || 
|-
| 129 Antigone || — || 5 februarie 1873 ||  || 
|-
| 130 Elektra || — || 17 februarie 1873 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| 131 Vala || — || 24 mai 1873 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| 132 Aethra || — || 13 iunie 1873 ||  || 
|-
| 133 Cyrene || — || 16 august 1873 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| 134 Sophrosyne || — || 27 septembrie 1873 ||  || R. Luther
|-
| 135 Hertha || — || 18 februarie 1874 ||  || 
|-
| 136 Austria || — || 18 martie 1874 || Pula || J. Palisa
|-
| 137 Meliboea || — || 21 aprilie 1874 || Pula || J. Palisa
|-
| 138 Tolosa || — || 19 mai 1874 ||  || 
|-
| 139 Juewa || — || 10 octombrie 1874 || Beijing || 
|-
| 140 Siwa || — || 13 octombrie 1874 || Pula || J. Palisa
|-
| 141 Lumen || — || 13 ianuarie 1875 || Paris || 
|-
| 142 Polana || — || 28 ianuarie 1875 || Pula || J. Palisa
|-
| 143 Adria || — || 23 februarie 1875 || Pula || J. Palisa
|-
| 144 Vibilia || — || 3 iunie 1875 ||  || 
|-
| 145 Adeona || — || 3 iunie 1875 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| 146 Lucina || — || 8 iunie 1875 || Marseilles || A. Borrelly
|-
| 147 Protogeneia || — || 10 iulie 1875 || Vienna || 
|-
| 148 Gallia || — || 7 august 1875 || Paris || 
|-
| 149 Medusa || — || 21 septembrie 1875 ||  || 
|-
| 150 Nuwa || — || 18 octombrie 1875 ||  || 
|-
| 151 Abundantia || — || 1 noiembrie 1875 || Pula || J. Palisa
|-
| 152 Atala || — || 2 noiembrie 1875 || Paris || 
|-
| 153 Hilda || — || 2 noiembrie 1875 || Pula || J. Palisa
|-
| 154 Bertha || — || 4 noiembrie 1875 || Paris || 
|-
| 155 Scylla || — || 8 noiembrie 1875 || Pula || J. Palisa
|-
| 156 Xanthippe || — || 22 noiembrie 1875 || Pula || J. Palisa
|-
| 157 Dejanira || — || 1 decembrie 1875 || Marseilles || A. Borrelly
|-
| 158 Koronis || — || 4 ianuarie 1876 || Berlin || 
|-
| 159 Aemilia || — || 26 ianuarie 1876 || Paris || 
|-
| 160 Una || — || 20 februarie 1876 ||  || 
|-
| 161 Athor || — || 19 aprilie 1876 ||  || 
|-
| 162 Laurentia || — || 21 aprilie 1876 || Paris || 
|-
| 163 Erigone || — || 26 aprilie 1876 ||  || 
|-
| 164 Eva || — || 12 iulie 1876 || Paris || 
|-
| 165 Loreley || — || 9 august 1876 ||  || 
|-
| 166 Rhodope || — || 15 august 1876 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| 167 Urda || — || 28 august 1876 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| 168 Sibylla || — || 28 septembrie 1876 ||  || 
|-
| 169 Zelia || — || 28 septembrie 1876 || Paris || 
|-
| 170 Maria || — || 10 ianuarie 1877 ||  || 
|-
| 171 Ophelia || — || 13 ianuarie 1877 || Marseilles || A. Borrelly
|-
| 172 Baucis || — || 5 februarie 1877 || Marseilles || A. Borrelly
|-
| 173 Ino || — || 1 august 1877 || Marseilles || A. Borrelly
|-
| 174 Phaedra || — || 2 septembrie 1877 ||  || 
|-
| 175 Andromache || — || 1 octombrie 1877 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| 176 Iduna || — || 14 octombrie 1877 ||  || 
|-
| 177 Irma || — || 5 noiembrie 1877 || Paris || 
|-
| 178 Belisana || — || 6 noiembrie 1877 || Pula || J. Palisa
|-
| 179 Klytaemnestra || — || 11 noiembrie 1877 ||  || 
|-
| 180 Garumna || — || 29 ianuarie 1878 ||  || 
|-
| 181 Eucharis || — || 2 februarie 1878 || Marseilles || 
|-
| 182 Elsa || — || 7 februarie 1878 || Pula || J. Palisa
|-
| 183 Istria || — || 8 februarie 1878 || Pula || J. Palisa
|-
| 184 Dejopeja || — || 28 februarie 1878 || Pula || J. Palisa
|-
| 185 Eunike || — || 1 martie 1878 ||  || 
|-
| 186 Celuta || — || 6 aprilie 1878 || Paris || 
|-
| 187 Lamberta || — || 11 aprilie 1878 || Marseilles || J. Coggia
|-
| 188 Menippe || — || 18 iunie 1878 ||  || 
|-
| 189 Phthia || — || 9 septembrie 1878 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| 190 Ismene || — || 22 septembrie 1878 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| 191 Kolga || — || 30 septembrie 1878 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| 192 Nausikaa || — || 17 februarie 1879 || Pula || J. Palisa
|-
| 193 Ambrosia || — || 28 februarie 1879 || Marseilles || J. Coggia
|-
| 194 Prokne || — || 21 martie 1879 ||  || 
|-
| 195 Eurykleia || — || 19 aprilie 1879 || Pula || J. Palisa
|-
| 196 Philomela || — || 14 mai 1879 ||  || 
|-
| 197 Arete || — || 21 mai 1879 || Pula || J. Palisa
|-
| 198 Ampella || — || 13 iunie 1879 || Marseilles || A. Borrelly
|-
| 199 Byblis || — || 9 iulie 1879 ||  || 
|-
| 200 Dynamene || — || 27 iulie 1879 || Clinton || C. H. F. Peters
|-